Artois [artua] může označovat:

 kraj
 Hrabství Artois – bývalá provincie v severní Francii
 Kanton Aubigny-en-Artois
 Kanton Pas-en-Artois
 Kanton Vitry-en-Artois

osoby
 Seznam hrabat z Artois a seznam hraběnek z Artois
 Blanka z Artois  (1248–1302) – královna navarrská
 Blanka Bretaňská (z Dreux; 1271 – 1327) – dcera Jana II. Bretaňského, manželka Filipa z Artois
 Filip I. Burgundský (1346–1361) – vévoda a hrabě burgundský, hrabě z Artois
 Filip z Artois (1269–1298)
 Izabela Bourbonská (Alžběta; 1602–1644) – královna španělská, portugalská, neapolská a sicilská
 Jan I. Burgundský (Nebojácný; 1371–1419) – burgundský vévoda
 Jan z Artois (Bezzemek; 1321–1387) – syn Roberta III. z Artois
 Johana II. Burgundská (1294–1330) – francouzská a navarrská královna, hraběnka burgundská a z Artois
 Johana III. Burgundská (1308–1347) – burgundská vévodkyně a hraběnka z Artois
 Ludvík II. Flanderský (1330–1384) – hrabě z Flander, vévoda brabantský a hrabě z Artois a Burgundska
 Mahaut z Artois (Matylda; 1268–1329) – hraběnka burgundská
 Markéta III. Flanderská (1350–1405) – hraběnka flanderská, burgundská a z Artois 
 Markéta z Artois (1285? – 1311) – hraběnka z Évreux, Longueville a Étampes
 Markéta Burgundská (1382) (1310?–1382) – hraběnka z Flander, z Artois a z Burgundska 
 Matylda Brabantská (1224–1288) – hraběnka z Artois a ze Saint-Pol
 Ota IV. Burgundský (1248–1302)
 Robert I. z Artois (Dobrý; 1216–1250)
 Robert II. z Artois (1250–1302) – hrabě z Artois a regent neapolského království.
 René François Artois – hlavní postava seriálu Haló, haló

jiný význam
 Bitva u Artois – jedná se o několik bitev v průběhu první světové války
 První bitva u Artois (zima 1914–1915)
 Druhá bitva u Artois (jaro 1915)
 Třetí bitva u Artois (podzim 1915)
 Honič z Artois – plemeno psa
 Stella Artois – značka belgického piva